Godbold ist der Familienname von:

 Jake Godbold (1933–2020), US-amerikanischer Politiker
 David Godbold (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler